Kolanowski – polskie nazwisko. Nosi je 1 462 Polskich obywateli.
Osoby o nazwisku Kolanowski:
 Edmund Kolanowski – polski seryjny morderca, nekrofil
 Maksymilian Kolanowski – polski nauczyciel, filolog
 Michał Kolanowski – polski stolarz, poseł na Sejm
 Stanisław Kolanowski – polski piwowar, radny, społecznik, filantrop
 Włodzimierz Kolanowski – polski lotnik

Przypisy